Дефиле () — многозначное слово:
 Дефиле — демонстрация моделей одежды на подиуме. 
 Дефиле — узкие проходы в труднопроходимой местности, которые могут быть использованы для прохода войск или же для их воспрепятствования.
 Дефиле — демонстрационная конная выездка, вид конного спорта.
 Дефиле — демонстрация военнослужащими приёмов и способов перестроения с оружием на военных парадах.